Николай Турков:
 Турков, Николай Петрович (род. 1932) — советский художник. 
 Турков, Николай Яковлевич (1913—1987) — советский военнослужащий, капитан, Герой Советского Союза.